Konsthögskolan kan syfta på:

Kungliga Konsthögskolan i Haag - en framstående nederländskt konsthögskola i Haag startad år 1682.
Kungliga Konsthögskolan – en svensk statlig högskola sedan 1978, tidigare en del av Kungliga Akademien för de fria konsterna
 Konsthögskolan Valand – en konstnärlig institution vid Göteborgs universitet, har funnits i olika former sedan 1865
 Konsthögskolan i Malmö – en institution vid Lunds universitet sedan 1995
 Konsthögskolan i Umeå – en skola vid Umeå universitet startad 1987

Se även
 Kungliga Akademien för de fria konsterna – en svensk konstakademi i Stockholm sedan 1700-talet
 Konstfack – en svensk statlig högskola inom konst-, design- och konsthantverk, grundad 1844